Cantonul Nogaro este un canton din arondismentul Condom, departamentul Gers, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Comune 

|-
| Arblade-le-Haut || align="right" | 276 || align="right" | 32110 || align="right" | 32005
|-
| Bétous || align="right" | 74 || align="right" | 32110 || align="right" | 32049
|-
| Bourrouillan || align="right" | 174 || align="right" | 32370 || align="right" | 32062
|-
| Caupenne-d'Armagnac || align="right" | 377 || align="right" | 32110 || align="right" | 32094
|-
| Cravencères || align="right" | 118 || align="right" | 32110 || align="right" | 32113
|-
| Espas || align="right" | 124 || align="right" | 32370 || align="right" | 32125
|-
| Le Houga || align="right" | 1 101 || align="right" | 32460 || align="right" | 32155
|-
| Lanne-Soubiran || align="right" | 89 || align="right" | 32110 || align="right" | 32191
|-
| Laujuzan || align="right" | 226 || align="right" | 32110 || align="right" | 32202
|-
| Loubédat || align="right" | 129 || align="right" | 32110 || align="right" | 32214
|-
| Luppé-Violles || align="right" | 125 || align="right" | 32110 || align="right" | 32220
|-
| Magnan || align="right" | 196 || align="right" | 32110 || align="right" | 32222
|-
| Manciet || align="right" | 764 || align="right" | 32370 || align="right" | 32227
|-
| Monguilhem || align="right" | 302 || align="right" | 32240 || align="right" | 32271
|-
| Monlezun-d'Armagnac || align="right" | 205 || align="right" | 32240 || align="right" | 32274
|-
| Mormès || align="right" | 124 || align="right" | 32240 || align="right" | 32291
|-
| Nogaro || align="right" | 1 881 || align="right" | 32110 || align="right" | 32296
|-
| Perchède || align="right" | 74 || align="right" | 32460 || align="right" | 32310
|-
| Sainte-Christie-d'Armagnac || align="right" | 338 || align="right" | 32370 || align="right" | 32369
|-
| Saint-Griède || align="right" | 128 || align="right" | 32110 || align="right" | 32380
|-
| Saint-Martin-d'Armagnac || align="right" | 205 || align="right" | 32110 || align="right" | 32390
|-
| Salles-d'Armagnac || align="right" | 104 || align="right" | 32370 || align="right" | 32408
|-
| Sion || align="right" | 111 || align="right" | 32110 || align="right" | 32434
|-
| Sorbets || align="right" | 194 || align="right" | 32110 || align="right" | 32437
|-
| Toujouse || align="right" | 139 || align="right" | 32240 || align="right" | 32449
|-
| Urgosse || align="right" | 231 || align="right" | 32110 || align="right" | 32458
|}
 
 

Cantoane în Gers